Catamarca es el nombre de:

 Provincia de Catamarca, provincia de la Argentina;
 San Fernando del Valle de Catamarca, ciudad de la Argentina;
 Gran San Fernando del Valle de Catamarca, área metropolitana de la Argentina;
 Barrio Catamarca, barrio de Santiago de Chile;
 la Universidad Nacional de Catamarca, institución educativa de la Argentina.